Ramiro Martínez (rukometaš), argentinski rukometaš
Ramiro Martinez (športski komentator), kubanski športski komentator
Ramiro Martínez (ragbijaš), američko-talijanski ragbijaš
Ramiro Martínez (nogometaš), argentinski rukometaš